Ла́дожская:

 Ладожская — относящаяся к Ладожскому озеру либо к историческому городу Старая Ладога.
 Ладожская — станица на Кубани.
 «Ладожская» — станция Петербургского метрополитена.

См. также 
 Ладожская улица